Большое Микушкино — село в Исаклинском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Большое Микушкино.

География 
Село расположено на реке Чембулатка в 23 км к юго-востоку от районного центра.

История 
Село основано в 1756 году чувашами, переселившимися сюда из Цивильского (Тугаевская, Кошкинская волость), Свияжского (Айбесинская, Чекурская волости) и Курмышкского (Карачуринская, Аликовская волости) уездов. Население села составляли государственные крестьяне.Село Большое Микушкино один из самых старинных сёл православной веры.В 1871 году в селе была открыта церковь во имя Св. Троицы, построенная вместо уничтоженной пожаром церкви. С 1873 существовала церковно-приходская школа, в 1881 открыто земское училище

В XIX веке входило в состав Бугурусланского уезда Оренбургской, затем Самарской губернии. Со второй половины XIX в селе живут также и русские.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона описывал Микушино как село Бугурусланского уезда Самарской губернии с населением 1622 человек, 281 крестьянским двором и школой. Упоминалось, что в 3 верстах от села разбросаны серные ключи.

В начале 20-х годов XX века в Микушкино была открыта школа 2 ступени.

После утверждения в 1924 году нового административного деления Самарской области Микушкинская волость была отнесена к укрупненной волости.

С 1928 года Микушено являлось административный центром Микушинского района Бугурусланского округа Средне-Волжской области.

В 1929 году в село была переведена средняя школа из села Новое Ганькино.

В 1932 году Микушинский район был расформирован, а Микушкинский сельский совет в составе населённых пунктов Козловка, Каменка, Кол. Михайловка, Кол. Чембулатка, Малиновка, Пантелеевка, Сосновка, Микушкино вошел в состав Сосновского (Сталинского) района. В 1935 году Микушкинский сельский совет вошел в состав образованного Исаклинского района.

В 30-х годах XX века в селе располагалась центральная усадьба колхоза «Коммунар».

Население 
Население села составляло:

Инфраструктура 
В селе имеются средняя школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад.

Известные уроженцы и жители 
В селе родились русский политик начала XX века В.Г. Архангельский и Герой Советского Союза В.С. Чекмасов.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Исаклинского района